Pâquier (pron. fr. AFI: ) è l'adattamento in lingua francese di un toponimo che in lingua francoprovenzale indica un pascolo; da solo, in composti o varianti può assumere diversi significati.

Geografia

Francia 
 Pâquier – ex comune incorporato nel comune di Saint-Martin-de-la-Cluze nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)

Italia 
 Pâquier – frazione del comune di Gressan (Valle d'Aosta)
 Pâquier – frazione del comune di Saint-Marcel (Valle d'Aosta)
 Pâquier – frazione capoluogo del comune sparso di Valtournenche (Valle d'Aosta)
 Pâquier – frazione del comune di Verrayes (Valle d'Aosta)

Svizzera 
 Chêne-Pâquier – comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Le Pâquier (disambigua) – pagina di disambigauzione